SALK ist die Abkürzung für:
 Symmetrieadaptierte Linearkombination aus Atomorbitalen (AO’s) zur Konstruktion von Molekülorbitalen (MO’s) nach der LCAO-Näherung
 Salzburger Landeskliniken
 inaktivierter Polio-Impfstoff, benannt nach Jonas Salk

Salk oder Şalk ist der Familienname folgender Personen:
 Emrullah Şalk (* 1987), türkischer Fußballtorhüter
 Jonas Salk (1914–1995), US-amerikanischer Arzt und Immunologe

Siehe auch:
 Salk Institute for Biological Studies
 Salg

Abkürzung